Lagodechi (gemeente), een gemeente in Georgië, in de regio (mchare) Kacheti;
 Lagodechi (plaats), stad in Georgië en bestuurlijk centrum van bovengenoemde gemeente;